Guerra di Ferrara (1308-1309)
Guerra di Ferrara (1482-1484) o Guerra del Sale